Coll a következőket jelentheti:
 Hüvelyk (mértékegység) német eredetű, de már meghonosodott alakja
 Coll (Mull) - egy skóciai sziget a Belső-Hebridák között